Пењас Колорадас има више значења:

 Пењас Колорадас (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пењас Колорадас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику